

Жанабет — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Жанабет — село, Теренкольський район, Павлодарська область